Een Wraith is in het Engels een spookachtige verschijning, en kan onder andere refereren aan:

 The Wraith (film) - een film uit 1986 met Charlie Sheen.
 Nazgûl - de Ringwraiths uit In de Ban van de Ring 
 Wraith (Stargate) - een vampierachtig ras uit Stargate Atlantis
 Pah Wraith - slechte bajoraanse profeten uit Star Trek: Deep Space 9